Ула́нова — женская форма фамилии .

 Известные носительницы 
 Уланова, Анна Власьевна (1929—2009) — латвийский педагог и музейный работник.
 Уланова, Галина Сергеевна (1910—1998) — артистка балета и педагог, народная артистка СССР.
 Уланова, Екатерина Вадимовна (род. 1986) — российская волейболистка.
 Уланова, Любовь Михайловна (1917—2007) — советская лётчица, Герой Социалистического Труда.

Топоним 
 Уланова — деревня в Болховском районе Орловской области, Россия. См. также